TWT ist die Abkürzung für:

 Traveling Wave Tube, ein elektronisches Bauteil zur Hochfrequenz-Signalverstärkung
 Trisonic Wind Tunnel (Rockwell)
 The Washington Times
 Taiwan Time, UTC+8

TWT